Il doppio del torneo di tennis Ostrava Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Karel Nováček che hanno battuto in finale Gary Muller e Piet Norval 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Gary Muller /  Piet Norval (finale)

 Assente
 Marc-Kevin Goellner /  Diego Nargiso (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open 1994
ATP Tour 1994